Мој златни Бенгал је химна Бангладеша од 1972. године.

На бенгалском 
আমার সেনার বাংলা
আমার সেনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

ও মা,
ফাগুনে তোর আমের বনে 
ঘ্রানে পাগল করে--
(মরি হায়, হায় রে)

ও মা,
অঘ্রানে তোর ভরা খেতে,
(আমি) কি দেখেছি মধুর হাসি।।
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো--
কি আঁচল বিছায়েছ

বটের মুলে,
নদীর কুলে কুলে।

মা, তোর মুখের বানি
আমার কানে লাগে
সুধার মতো--
(মরি হায়, হায় রে)

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়ন জলে ভাসি।।

Транслитерација са бенгалског 
-{Āmār Shonār Bānglā
Āmār shonār Bānglā,
Āmi tomāy bhālobāshi.

Chirodin tomār ākāsh,
Tomār bātāsh,
Āmār prāne
Bājāy bãshi.

O mā, 
Phāgune tor āmer bone
Ghrāne pāgol kôre--
(Mori hāy, hāy re)

O mā, 
Ôghrāne tor bhorā khete,
(Āmi) ki dekhechhi modhur hāshi.

Ki shobhā, ki chhāya go,  
Ki sneho, ki māyā go,  
Ki ãchol bichhāyechho
Bôţer mule, 
Nodīr kule kule! 

Mā, tor mukher bāni 
Āmār kāne lāge shudhār moto--
(Mori hāy, hāy re)
Mā tor bodonkhāni molin hole 
Āmi noyon āmi nôyonjôle bhāshi.}-

Спољашње везе 
 Text in Bengali script
 Music in MIDI format

Б
Бангладеш